Kvalifikationen til 1. division i ishockey 1975-76 var en turnering, hvor seks hold spillede om fire ledige pladser i 1. division i ishockey 1975-76. Turneringen havde deltagelse af nr. 7, 8, 9 og 10 fra 1. division i 1974-75 samt nr. 1 og 2 fra 2. division i 1974-75, Hvidovre IK og IK Aalborg, og de seks hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav ti kampe til hvert hold.

De fire bedst placerede hold, AaB, Vojens IK, HIK og Hvidovre IK, kvalificerede sig til den efterfølgende sæson i 1. division, mens de sidste to hold i 1975-76 måtte spille i 2. division.

Brøndby IC blev diskvalificeret fra kvalifikationsspillet og tvangsnedrykket til 2. division, eftersom klubben havde aflønnet Dwight Watson med 1.200 kr. mere om måneden end det var tilladt at udbetale til spillende trænere med amatørstatus.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)

Noter 

Ishockey i 1975
Ishockey i Danmark